Evelyn bezeichnet:
 einen Vor- und Familiennamen, siehe Evelyn (Name)
 Evelyn (Automarke), britische Automarke
 Evelyn (Film), Spielfilm von Bruce Beresford (2002)
 Evelyn (Rose), englische Rose
 Evelyn (Sängerin), Schweizer Sängerin
 (503) Evelyn, Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evelyn (Georgia), im Glynn County
 Evelyn (Kalifornien), im Inyo County
 Evelyn (Kentucky), im Estill County
 Evelyn (Louisiana), im De Soto Parish
 Evelyn (Michigan), im Alger County
 Evelyn (Missouri), im Macon County
 Evelyn (Texas), im Henderson County
 Evelyn (West Virginia), im Wirt County – nicht mehr existent
 Evelyn City, im Hillsborough County, Florida

Siehe auch:
 Evelyn Creek, Fließgewässer im Grand County, Colorado
 Evelyn Coal Mine, Mine im Santa Fe County, New Mexico
 Evelyn Lake, Begriffsklärung
 Evelyn Mine, Mine im Lake County, Colorado
 Lake Evelyn, See in der Region Canterbury, Neuseeland